Ševčenko (in cirillico Шевченко, talora traslitterato secondo l'uso anglosassone in Shevchenko) è un cognome di origine ucraina.

Geografia 
 Ševčenko – centro abitato dell'Adighezia, in Russia 
 Fort Ševčenko – località del Kazakistan
 Ševčenko – nome con cui Aktau, città del Kazakistan, venne chiamata tra il 1964 e il 1992

Persone 
 Andrij Ševčenko  – ex calciatore ucraino
 Dmitrij Ševčenko  – atleta sovietico e poi russo
 Dmitrij Ševčenko  – schermidore sovietico e poi russo
 Faina Ševčenko – attrice teatrale russa
 Oleksandr Vasyl'ovyč Ševčenko  – pittore d'avanguardia ucraino
 Taras Hryhorovyč Ševčenko  – poeta, scrittore e umanista ucraino
 Valentyna Ševčenko – ex presidente del consiglio supremo dei soviet della RSS Ucraina
 Valentyna Ševčenko – fondista ucraina
 Vladislav Ševčenko  – astronomo russo

Altro 
 Monumento a Taras Ševčenko – monumento a Kiev
 Museo nazionale Taras Ševčenko – museo a Kiev
 Parco Taras Ševčenko – parco a Dnipro
 Università nazionale Taras Ševčenko di Kiev – università a Kiev

Pagine correlate 
 Savčenko